Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii grupa roku / zespół roku.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2022 roku ta kategoria powróciła do Fryderyków pod nazwą zespół / projekt artystyczny roku.

Lata 1994-1999

Lata 2000–2009

Lata 2010-2012

Lata 2022 –

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Grupa